Desmostylis är ett släkte av kräftdjur. Desmostylis ingår i familjen Macrostylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Desmostylis